AOS kan syfta på:

 AOS Arkitekter – ett tidigare earkitektkontor i Stockholm, grundat 1950
 AOS – den äldsta och största ornitologiska organisationen i den västra hemisfäre, se American Ornithological Society
 Aos Sí – det irländska alvfolket
 Aos – tidigt namn på Åhus